Bog Vrhovno bitje v monoteističnih religijah
 Bog (splošno) ali božanstvo je najvišje ali eno izmed najvišjih nadnaravnih bitij 
 Boginja najvišje ali eno izmed najvišjih nadnaravnih bitij ženskega spola